Fischingen (Bade-Wurtemberg), une commune d'Allemagne
 Fischingen (Suisse), une commune suisse
 Prieuré de Fischingen, ancienne abbaye, aujourd'hui prieuré bénédictin